Edmund Jordan (n. 1948), imprenditore irlandese, fondatore della Jordan Grand Prix
Edward Montgomery Jordan (n. 1955), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense